

Sciences et techniques 
 En astronomie, Réticule est le nom d'une constellation de l'hémisphère sud.
 En informatique, le réticule affiche à l'intersection de deux droites orthogonales où est situé le curseur de pointage.
 En optique, un réticule est un dispositif permettant de faire des visées dans une .

Culture et société 
 En histoire de la mode, le  est un petit sac, en vogue au  et début , que les femmes prenaient lors de sorties et où elles rangeaient un mouchoir, un flacon de sels ou une vinaigrette (petite boîte précieuse percée de trous dans laquelle on mettait un coton imbibé de vinaigre aromatique).
 Dans les portulans, le réticule des vents était dessinée à base des relèvements de la rose des vents avec des lignes formant un hexadécagone.

Voir aussi 
 Énergie réticulaire
 Derme réticulaire
 Pensée réticulaire
 Système réticulaire
 Système réticulaire triclinique
 Plan réticulaire
 Adresse réticulaire
 Formation réticulée